Mary had a little lamb – filastrocca

Mary Had a Little Lamb – canzone del 1972 pubblicata da Paul McCartney e Wings

Film
Mary Had a Little Lamb – cortometraggio del 1903 prodotto dalla S. Lubin
Mary Had a Little Lamb – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Edison Company